Koroljowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Alexandrowna Koroljowa (1998–2019), russische Handballspielerin
 Jelena Georgijewna Koroljowa (1937–2008), sowjetische bzw. russische Schauspielerin
 Lidija Georgijewna Koroljowa (1917–1999), sowjetische bzw. russische Theater- und Filmschauspielerin sowie Synchronsprecherin
 Natascha Koroljowa (* 1973), russische Sängerin, Filmschauspielerin und Kochbuchautorin
 Oxana Igorewna Koroljowa (* 1984), russische Handballspielerin

Siehe auch:
 Koroljow (Begriffsklärung)